Возіанов — прізвище.

 Возіанов Олександр Федорович (1938-2018) — президент Академії медичних наук України
 Возіанов Сергій Олександрович (* 1960) — член-кореспондент Академії медичних наук України
 Возіанова Жанна Іванівна (*1937) — радянський та український інфекціоніст, академік Національної академії медичних наук України (2002)

Прізвища